Daniel Hennequin – fisico francese
 Jean Hennequin Limbourg – minatore olandese
 Maurice Hennequin – commediografo e librettista belga naturalizzato francese
 Philippe-Auguste Hennequin – pittore francese